North Middleton ist der Name folgender Orte:

 North Middleton (Midlothian), Schottland
 North Middleton (Ilderton), Northumberland, England
 North Middleton (Wallington Demesne), Northumberland, England
 North Middleton Township (Pennsylvania), Vereinigte Staaten